Amizade#Amizade colorida, relacionamento amoroso e sexual, sem compromisso de estabilidade ou fidelidade ou um relacionamento de uma forma mais simples
 Amizade Colorida (série de televisão), série de televisão brasileira
 Friends with Benefits, filme de 2011 de Will Gluck (br: Amizade Colorida; pt: Amigos Coloridos)

Desambiguações de artes